Гордасевич — українське прізвище.

 

 Гордасевич Галина Леонідівна (* 1935 — † 2001) — поетеса (Донецьк, Львів), член Спілки письменників України, співзасновниця Донецького Товариства української мови та Донецького Крайового Руху
 Гордасевич Леонід Олександрович (* 1912 — † 1990) — священик, духівник УПА, в'язень сумління, український громадський діяч
 Гордасевич Богдан — літератор, культурно-просвітницький діяч (перший керівник товариства «Вертеп» (Тернопіль).

Примітки 

Українські прізвища